Saplun ili Mladine, hrvatski otok
 Mladine (Bilogora), vrh na Bilogori